Az irodalmi műveket jellemzőik alapján nagyobb csoportokba: műnemekbe, ezeken belül különböző műfajokba soroljuk. A három alapvető műnem: a líra, a dráma és az epika.

A líra a görög eredetű lyra szóból származik, mely egy húros hangszer neve. Ez azt mutatja, hogy a lírai művekhez korábban szorosan hozzátartozott a zene és a dallam. A lírai művek legfőbb sajátossága, hogy személyes hangvételűek, elsődleges témájuk az egyén, az én világa.

A dráma eredetileg színpadra szánt alkotás; az eseménysort, a szereplők jellemét, gondolatait, egymáshoz való viszonyát tettekből és dialógusaikból (párbeszéd), monológjaikból (magánbeszéd) ismerjük meg. Fontos megkülönböztetni a dráma szövegét és a színházi előadást. A dráma és a színjátszás az ókori Görögországban (Hellászban) alakult ki a Kr. e. 5. században.

Az elbeszélés epikai műfaj. Az elbeszélés során egy történetet ismerünk meg, szereplőkkel (jellemekkel) találkozunk. Mindezt az elbeszélő (narrátor) „meséli el” nekünk, olvasóknak.

Irodalom